Sphenolobus är ett släkte av bladmossor. Sphenolobus ingår i familjen Anastrophyllaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Sphenolobus